A segurança no Brasil é composta pelas Forças Armadas, subordinada ao Ministério da Defesa, pelas instituições policiais federais, subordinadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, órgãos de polícia estaduais e guardas municipais, bem como forças de segurança de caráter especial e específico.